Нóрман Грэм Хилл (; 15 февраля 1929 — 29 ноября 1975) — английский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» (сезоны 1962 и 1968 годов), победитель Инди 500 (1966).

Биография 
Грэм Хилл родился в лондонском районе Хампстед в семье экономиста. После окончания технического колледжа устроился на должность механика. Накопив определённую сумму денег, будущий гонщик приобрёл своё первое средство передвижения — мотоцикл, на котором почти сразу же попал в аварию, врезавшись в припаркованный автомобиль.

В 24 года купил свой первый автомобиль Austin 1929.

В 1954 году в одной из газет прочитал объявление автошколы, базировавшейся на автодроме «Брэндс-Хэтч», которое содержало в себе приглашение за небольшую плату совершить пробный заезд на автомобиле марки Cooper.

Вскоре после этого познакомился с Колином Чепменом, который пригласил его в свою команду «Лотус» на должность автомеханика. Дебют Хилла в «Формуле-1» состоялся на Гран-при Монако 1958 года.

В 1960 году Хилл перешёл в BRM, пробыв в составе британской команды 7 сезонов.

В 1972 году владелец команды «Brabham» Берни Экклстоун уволил Хилла. К началу 1973 года британский гонщик основал собственную команду «Формулы-1» Embassy Hill. Тем не менее, достичь той планки, которая была раньше, 43-летний Хилл уже не мог. Основой шасси послужил болид компании Shadow, который проигрывал почти всему пелетону в скорости.

Единственный автогонщик в истории мирового автоспорта, выигравший все три самые престижные гонки мира: Инди 500, 24 часа Ле-Мана (в 1972 году) и Гран-при Монако Формулы-1 (в 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 годах).

Гибель 
Погиб 29 ноября 1975 года в авиакатастрофе. Самолёт Piper PA-23, принадлежавший гонщику, потерпел крушение. Причиной стали погодные условия: самолёт попал в густой туман. Помимо Хилла, на борту самолёта находились механик Тони Элкок, пилот Тони Брайз, менеджер команды Рэй Бримбл, механик Терри Ричардс и дизайнер машин Эндрю Смолмэн.

Гражданская панихида прошла в Сент-Олбанском соборе.

Семья 
В 1955 году Хилл вступил в брак с Бетт, которая вынуждена была оплачивать все расходы на свадьбу из-за того, что её жених тратил все деньги на автогоночную карьеру. У пары родилось трое детей: две дочери, Бриджит и Саманта, и сын Деймон, который также становился чемпионом Формулы-1.

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Team Lotus
! 
!  2,0 L4
!rowspan=3| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2| 
!  2,2 L4
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|-
!  1,5 L4
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
!
! Team Lotus
! 
!  2,5 L4
! 

|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Owen Racing Organisation
! BRM P25
!rowspan=2| BRM P56 1,5 L4
!rowspan=2| 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|

|-
! BRM P48
|

|-
!
! Owen Racing Organisation
! BRM P48/57
!  1,5 L4
! 

|
|
|
|
|
|
|

|-
!
! Owen Racing Organisation
! BRM P57
! BRM P56 1,5 V8
! 

|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Owen Racing Organisation
! BRM P57
! BRM P56 1,5 V8
!rowspan=2| 

|

|

|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|
|rowspan=2|

|-
! 
! BRM P60 1,5 V8
|
|
|

|
|

|
|
|
|-
!
! Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM P60 1,5 V8
! 

|
|
|
|
|

|-
!
! Owen Racing Organisation
! BRM P261
! BRM P60 1,5 V8
!

||||
|
|
|

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Owen Racing Organisation
!rowspan=2|BRM P261
!rowspan=2|BRM P60 2,0 V8
!

|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|

|-
!rowspan=2|
|
|
|

|
|
|
||||||
|
|
|
|-
!BRM P83
!BRM P75 3,0 H16
|
|
|
|
|
|

||||||
|
|
|
|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Team Lotus
!
!BRM P75 3,0 H16
!rowspan=3|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
!BRM P60 2,1 V8
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!Lotus 49
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
|
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=3|
!Team Lotus
!rowspan=2|Lotus 49
!rowspan=3|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|Gold Leaf Team Lotus
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!Lotus 49B
|
|

|
|
|
|-
!
!Gold Leaf Team Lotus
!Lotus 49B
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|
|
|

|-
!rowspan=3|
!
!rowspan=2|Lotus 49C
!rowspan=3|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
!Lotus 72C
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Motor Racing Developments
!
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Motor Racing Developments
!
!rowspan=2|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Brabham BT37
|
|

|
|
|
|-
!
!Embassy Racing
!Shadow DN1
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|-
!
!Embassy Racing with Graham Hill
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|Embassy Racing with Graham Hill
!
!rowspan=3|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3|

|

|

|-
!
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 15 февраля
Родившиеся в 1929 году
Умершие 29 ноября
Умершие в 1975 году
Автогонщики Великобритании
Чемпионы Формулы-1
Победители 500 миль Индианаполиса
Победители 24 часов Ле-Мана
Победители Гран-при Формулы-1
Погибшие в авиакатастрофах в Великобритании
Пилоты Инди-500 из Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Shadow
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Hill